Wysocki ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Wysocki (1928–2002), US-amerikanischer Maler
 Cordula von Wysocki (* 1960), deutsche Journalistin
 Ekkehard Wysocki (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Georg von Wysocki (1890–1973), polnisch-deutscher Musiker und Schallplattenproduzent
 Gerd von Wysocki, Geburtsname von Harald Banter (* 1930), deutscher Komponist, Arrangeur, Musikproduzent und Bandleader
 Gisela von Wysocki (* 1940), deutsche Schriftstellerin
 Jacob Wysocki (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian

 Kevin Wysocki (* 1987), deutsch-polnischer Basketballspieler
 Klaus von Wysocki (1925–2012), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Konrad Wysocki (* 1982), deutscher Basketballspieler

 Lucian Wysocki (1899–1964), deutscher Politiker (NSDAP) und SS- und Polizeiführer

Siehe auch:
 Vysoký, Gemeinde in Tschechien
 Wyssozki
 Vyssotsky
 Wyssoki
 Wisotzki
 Wissotzky